Justiz (von lateinisch iustitia „Gerechtigkeit“) steht für:

 Rechtswesen, siehe Rechtspflege
 Justizbehörden, die Gesamtheit der mit der Rechtspflege betrauten Behörden
 Justiz (Dürrenmatt), Kriminalroman von Friedrich Dürrenmatt (1985)
 Justiz (Film), Verfilmung des Dürrenmatt-Romans (1993)

Justiz ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Nolasco Jústiz Rodríguez (Pedro Jústiz; 1913–1977), kubanischer Pianist, Komponist und Arrangeur, siehe Peruchín

Siehe auch:
 Justice
 Justitia (Begriffsklärung)
 Justitz
 Justizium